Aktivitet kan syfta på:

 Kroppslig aktivitet eller "Fysisk aktivitet" – handlingar där människokroppen utför grovmotorisk rörelse med hjälp av skelettmuskler
 "Aktivitet" eller "Radioaktiv intensitet" - genomsnittligt antal sönderfall per sekund, se Radioaktivitet och Becquerel
 Aktivitet (kemi) – inom kemi den reaktiva substansmängden vid en reaktion

Se även 
 Aktivitetsersättning
 Aktivitetsfält
 Aktivitetsgarantin
 Aktivitetsindex
 Aktivitetskoefficient
 Aktivitetsomsättning
 Aktivitetsstöd
 Aktiviteter i dagligt liv
 Aktiv